Huron može se odnosti na:
 jezero Huron, jedno od pet Velikih Jezera
 Huron (Houandate, Wendat, Ouendat; izgovor hjuron; vajandot) je plemenska konfederacija jezične porodice Iroquoian. 
 Huron Indijanci, grupa plemena američkih Indijanaca porodice Iroquoian. 
Huron Wendat, pleme iroquoian Indijanaca iz Quebeca.

Naselja
 Huron, California
 Huron, Indiana
 Huron, Kansas
 Huron, Ohio
 Huron, New York
 Huron, South Dakota
 Huron, Tennessee
 Hurontown, Michigan
 Huron Beach, Michigan
 Huron City, Michigan
 Huron Mountain, Michigan
 Port Huron, Michigan